Кюель-Сяне () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Кюель-Сяне — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°41' с. ш. 123°25' в. д..
 Кюель-Сяне — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°50' с. ш. 121°45' в. д..
 Кюель-Сяне — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°45' с. ш. 125°52' в. д..
 Кюель-Сяне — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°19' с. ш. 115°33' в. д..
 Кюель-Сяне — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°38' с. ш. 130°27' в. д..
 Кюель-Сяне — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°42' с. ш. 123°28' в. д..
 Кюель-Сяне — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°46' с. ш. 110°34' в. д..
 Кюель-Сяне — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°16' с. ш. 129°49' в. д..

Примечания

См. также 
 Сян-Кюель